Новогрудское воеводство — административно-территориальная единица. Существовала дважды, в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в 1507 — 1795 и в составе II Речи Посполитой в 1921 — 1939.
 Новогрудское воеводство (I Речь Посполитая)
 Новогрудское воеводство (II Речь Посполитая)